Бальбин:

 Децим Целий Кальвин Бальбин (178—238) — римский император в 238;

 Бальбин, Адан (род. 1986) — перуанский футболист;
 Бальбин, Богуслав (1621—1688) — чешский историк, писатель и педагог.
  (умер ок. 1575) — чешский живописец из Ворличной.
 Бальбин, Ян (; род. 1520) — чешский латинский поэт XVI века из Ворличной, бакалавр свободных наук, выпускник Пражского университета.

Примечания